Essas são as listas de regiões e países classificados pela estimativa de PIC (PPP) passado em termos de paridade do poder de compra. O valor de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país em um ano.

Grande parte das estimativas abaixo são baseadas pelo historiador Angus Maddinson, formado na universidade de Groningen no seu trabalho de estatísticas históricas.

século I

1000

1500

1600

1700

1820

1870

1914

1938

Bibliografia 
 Angus Maddison (2001). The World Economy: A Millennial Perspective, OECD, Paris.
 Angus Maddison (2003). The World Economy: Historical Statistics, OECD, Paris.

Ligações externas 
 Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD (Last update: October 2008, horizontal file, copyright Angus Maddison)

História da economia
Regioes